Chris Stewart peut désigner :

 Chris Stewart (1951-), musicien ;
 Chris Stewart (1960-), homme politique ;
 Chris Stewart (1961-), joueur de hockey sur glace ;
 Chris Stewart (1978-), nageur ;
 Chris Stewart (1982-), joueur de baseball ;
 Chris Stewart (1987-), joueur de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Christopher Stewart (1974-), producteur de musique